Charles Vane peut se référer à :

 Charles Vane (1680-1721), pirate anglais ;
 Charles William Vane (1778-1854),  marquis de Londonderry, officier d'armée et diplomate britannique.